Uruguaytherium es un género extinto de mamífero astrapotérido que vivió durante el Mioceno en Suramérica. Fue nombrado y descrito por el paleontólogo argentino Lucas Kraglievich en 1928, a partir de un fósil fragmentario hallado en el departamento de Río Negro en Uruguay, y la especie tipo es U. beaulieui. Los géneros emparentados Xenastrapotherium y Granastrapotherium, que conforman junto a Uruguaytherium la subfamilia Uruguaytheriinae, también son de Suramérica, si bien proliferaron en la zona ecuatorial. El espécimen holotipo de Uruguaytherium es una mandíbula parcial (el ramo mandibular izquierdo), con un tercer molar preservado, o M3.

Filogenia
Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Vallejo-Pareja et al., 2015, mostrando la posición de Uruguaytherium:

Referencias

 L. Kraglievich, 1928. "Sobre el supuesto Astrapotherium Christi Stehlin descubierto en Venezuela (Xenastrapotherium n. gen.) y sus relaciones con Astrapotherium magnum y Uruguaytherium beaulieui". p. 1-16

Astrapotheria
Mamíferos extintos de América del Sur
Mamíferos del Mioceno
Fósiles de Uruguay